Вильявисенсио:

 Вильявисенсио — город и муниципалитет в Колумбии, столица департамента Мета.
 Вильявисенсио, Антонио (1775—1816) — испанский военный южноамериканского происхождения, борец за независимость южноамериканских колоний.
 Вильявисенсио-де-лос-Кабальерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид.